Strobilops är ett släkte av snäckor. Strobilops ingår i familjen Strobilopsidae.

Strobilops är enda släktet i familjen Strobilopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Strobilops